Ludvik Jožef Francoski (polno ime Louis Joseph Xavier François), * 22. oktober 1781, † 4. junij 1789.

Ludvik Jožef je bil drugi otrok in starejši sin kralja Ludvika XVI. in Marije Antoanete. Ker je bil prvi v vrsti na francoski prestol, je postal šestindvajseti dofen Francije; naziv Kapetijskih in Bourbonskih monarhij kot tudi srednjeveške in zgodnjo-moderne Francije.

Kot najstarejši sin kralja je bil "Fils de France", dobesedno "sin Francije". Ludvik Jožef je umrl star sedem let za tuberkulozo v hrbtenici leta 1789 sredi političnih nemirov in moči mahinacij okoliških generalnih stanov. V tem obdobju so dejanja njegovih staršev tako močno kritizirali, kar je povzročilo poslabšanje odnosov s stanovi.

Ludvika Jožefa je nasledil, kot francoskega kronskega princa, njegov štiri-letni brat Ludvik-Karel, dofen Francije, ki je bil zaprt in je sčasoma postal nekronani kralj Ludvik XVII. Francoski, ki je tudi umrl v obdobju Francoske revolucije za boleznijo, ki jo je trpel več let ujetništva kot dedič svojega usmrčenega očeta.

Življenjepis
Ludvik Jožef Xavier Franc Francoski se je rodil 22. oktobra 1781 v Versajski palači. Bil je dolgo pričakovani dofen Francije. Njegovi starejši sestri princesi Mariji-Tereziji Šarloti ni bilo dovoljeno naslediti prestola zaradi Salijskega zakona. Rojstvo Ludvika Jožefa je na tej točki uničilo upanje njegovega strica Ludvika, da bi postal kralj Francije

Njegovo zasebno gospodinjstvo je bilo ustvarjeno ob njegovem rojstvu in je bilo dano v oskrbo Geneviève Poitrine, eni od njegovih dojilj. Geneviève je bila kasneje obtožena prenosa tuberkuloze mlademu dofenu. Njegov Sous Gouverneur je bil feldmaršal Antoine Charles Augustin d'Allonville. Še en član njegovega gospodinjstva je bila dobra prijateljica njegove matere, Yolanda de Polastron, Duchesse de Polignac.

Zapuščina
Dauphin County v Pennsylvanii je bilo poimenovano po njem (Ludvik Jožef, dofen Francije). Pennsylvanijska zakonodaja se je sestala v Philadelphiji leta 1785, da bi se zahvalila Franciji za pomoč Ameriki pri osvojitvi svoje neodvisnosti proti Veliko Britanijo. V zahvalo je poimenovala novo oblikovano občine, "Dauphin", severozahodno od Lancastra in severno od Yorka, v kateri se nahaja Harrisburg.

Predniki

Sklici

Bourboni